В одиночному розряді тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Елена Пампулова здобула титул, у фіналі перемігши Ай Суґіяму, яка знялась за рахунку 2–6, 6–0.

Сіяні гравчині 

 Яюк Басукі (2-ге коло)
 Ван Ші-тін (2-ге коло)
 Александра Фусаї (1-ше коло)
 Кього Нагацука (1-ше коло)

 Вероніка Мартінек (2-ге коло)
 Барбара Шетт (1-ше коло)
 Радка Бобкова (чвертьфінал)
 Ай Суґіяма (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic